Никола́й Алекса́ндрович Ники́тин:* Никитин, Николай Александрович (1915—1992) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Николай Александрович (1900—1984) — советский генерал-лейтенант.